Аграно́вский — еврейская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Аграновский, Абрам Давидович (1896—1951) — советский журналист и писатель.
 Аграновский, Алексей Анатольевич («Доктор Аграновский»; род. 1953) — блюзовый музыкант и учёный, доктор биологических наук.
 Аграновский, Анатолий Абрамович (1922—1984) — советский журналист.
 Аграновский, Валерий Абрамович (1929—2000) — советский журналист, литературный критик, драматург.
 Аграновский, Давид Самойлович (1890—1953) — советский оперный певец, Заслуженный артист РСФСР.
 Аграновский, Мирон Андреевич (1914—1982) — советский тренер по лыжному спорту и педагог.

См. также 
 Агранович
 Агранов